ABIS est un acronyme qui peut désigner :
 Automated Biometric Identification System, un système automatisé d'identification biométrique ;
 Alpenbeobachtungs - und Informationssystem (en français, Système d’observation et d’information des Alpes).